Илья Воробьёв: Воробьёв, Илья Львович (род. 1999) — российский футболист.
 Воробьёв, Илья Петрович (род. 1975) — российский и немецкий хоккеист, тренер.